Südbrücke ist der Name folgender Brücken:

 Südbrücke (Koblenz), über den Rhein bei Koblenz-Horchheim/Oberwerth
 Südbrücke (Köln), über den Rhein bei Köln-Innenstadt/Bayenthal/Deutz/Poll
 Südbrücke (Mainz), Eisenbahnbrücke über den Rhein bei Mainz
 Südbrücke (Wuppertal), über die Trasse der Bahnstrecke Düsseldorf–Elberfeld
 Südbrücke, anderer Name der Konrad-Adenauer-Brücke (Bonn), über den Rhein bei Bonn/Ramersdorf
 Südbrücke, anderer Name der Josef-Kardinal-Frings-Brücke (Düsseldorf), über den Rhein bei Düsseldorf/Neuss
 Südbrücke (Kiew), über den Dnepr bei Kiew

Siehe auch: 
 South Bridge